Le mot sol a de multiples sens en français. En espagnol et en portugais il veut dire « soleil » mais il a aussi d'autres sens.

Abréviation, code, sigle ou acronyme

Abréviation 
 Sol. est l'abréviation standard du botaniste Daniel Solander.
 sol. est une abréviation du mot , notamment en chimie et en .

Code 
 SOL est le code des îles Salomon :
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Sigle ou acronyme 
Le sigle ou l'acronyme SOL peut signifier :
 Service d'ordre légionnaire ;
 .

Sciences et techniques

Chimie 
 Un sol est une solution colloïdale dans laquelle le système est fluide comme un liquide.
 La transition sol-gel est le passage de l'état de sol à celui de gel, ou inversement.

Pédologie et géotechnique 
 le sol est la couche terrestre la plus superficielle ; la discipline géologique qui étudient les sols est la pédologie.
 le mot sol prend un sens technique en géotechnique.

Planétologie 
 le sol est la durée du jour solaire sur la planète Mars (en moyenne ).
 On peut appeler sol le matériau non cohésif, pulvérulent de la surface lunaire (et par extension d'usage de la surface martienne), mais le terme exact est régolithe.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Sol est un film réalisé par Jézabel Marques sorti en 2020.

Construction 
 Le sol est la partie d'une construction sur laquelle repose le pied.
 Le revêtement de sol est la surface qui recouvre un plancher.

Monnaies 
 Le sol (ou sou) est une monnaie de l'Antiquité tardive et de l'Ancien Régime, dont l'origine est le solidus romain.
 le sol est l'unité monétaire actuelle du Pérou.
 le sol est une monnaie complémentaire en projet (en France).

Musique 
 Le sol est le cinquième degré de la gamme de do.
 La clef de sol (ou clé de sol) est une clé imposant la position du sol sur la portée (première ou deuxième ligne).
 Satellite of Love est une chanson de Lou Reed sortie en 1973.

Mythologie 
 Sol est le nom et la personnification du soleil en latin.
 Sól est la déesse du soleil dans la mythologie scandinave.

Produits 
 Sol est une bière mexicaine.
  est un ordinateur portable solaire créé par , sorti en 2013.
  est un ordinateur des années 1970, produit par la firme .

Sports 
 Le sol est un agrès en gymnastique artistique.

Transports 
 SOL2 est le modèle de station de recueil de données de trafic préconisé par le ministère de l'équipement et des Transports français depuis 1990.
 SOL est une marque de la coentreprise entre le constructeur chinois JAC Motors et le groupe allemand Volkswagen AG spécialisée dans les voitures électriques et créée en 2019.

Anthroponyme

Prénom 
 Sol  est un prénom, notamment porté par :
 Sol Campbell (1974-), un joueur anglais de football ;
 Sol, un personnage clownesque québécois joué par Marc Favreau.

Patronyme 

 Alphonse Sol (1893-1970), un vice-amiral français ;
 Armando Calderón Sol (1948-2017), le président du Salvador de 1994 à 1999 ;
 Francisco Sol Orti (1992-), un footballeur espagnol ;
 Juan Cruz Sol (1947-2020), un footballeur espagnol ;
 Sol Kyong (1990-), une judokate nord-coréenne.

Toponyme 
 Sol est un quartier administratif de Madrid situé dans le district Centro).
 Sol est une station du métro de Madrid, desservant la Puerta del Sol.
 La Casa del Sol, bâtiment notable de l'enceinte historique de Cáceres (Espagne).

Abréviation
Code
Patronyme coréen
Patronyme hispanique